Нью-Йо́ркер:
 Нью-Йоркер — литературный журнал.
 «Нью-Йоркер» — отель.
 New Yorker — бренд одежды.